Długie ist Name folgender Orte in Polen:
 Długie (Kalinowo) (bis 1938: Dluggen, 1938 bis 1945: Langenhöh, Kreis Lyck, Ostpreußen), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Kalinowo
 Długie (Srokowo) (Langenfeld), ehemaliges Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Srokowo
 Długie (Chodów), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Chodów
 Długie (Jedlicze), Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Jedlicze
 Długie (Zarszyn), Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Zarszyn
 Długie (Sękowa), ehemaliges Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Sękowa
 Długie (Izbica Kujawska), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Izbica Kujawska
 Długie (Wąpielsk), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Wąpielsk
 Długie (Szprotawa) (Langheinersdorf), Dorf in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Szprotawa
 Długie (Strzelce Krajeńskie) (Dolgen), Dorf in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Strzelce Krajeńskie
 Długie (Kiernozia), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Kiernozia
 Długie (Koluszki), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Koluszki
 Długie (Lgota Wielka), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Lgota Wielka
 Długie (Tomaszów Lubelski), Weiler in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Tomaszów Lubelski
 Długie (Wólka), Dorf in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Wólka
 Długie (Czarnia), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Czarnia
 Długie (Potworów), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Potworów
 Długie (Sztabin), Dorf in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Sztabin
 Długie (Osieczna) (Dlugie), Dorf in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Osieczna
 Długie (Banie), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Banie
 Długie (Chociwel) (Langenhagen), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Chociwel